Vingtaine de Rozel, vingtaine de La Trinité à Jersey
 Vingtaine de Rozel, vingtaine de Saint-Martin à Jersey

Voir aussi 
 Rozel